Хлопуново — название населённых пунктов в России:

 Хлопуново — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Хлопуново — станция (населенный пункт) в Шипуновском районе Алтайского края.